Соло Диос има више значења:

 Соло Диос (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соло Диос (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Соло Диос (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику